Мари́на Евге́ньевна Соро́ка (род. Севастополь, Крымская АССР, УССР, СССР) — канадский историк, специалист по истории дипломатии великих держав в конце XIX-начале XX веков.

Биография 

Родилась в Севастополе. Окончила МГПИ им. В. И. Ленина по специальности «преподаватель английского и французского языков» и аспирантуру Университета Западного Онтарио (Канада).  В 2009 году защитила докторскую диссертацию, «The Last Imperial Ambassador in Britain. Russian Imperial Embassy Under Aleksandr Benckendorff, 1903-16.»
 
В 2004 году издательство «Academia» издало её роман «Золото на черной ткани, или Сцены придворной жизни времен Александра III». Фон событий воссоздан по дневникам и переписке британских, российских и германских августейших семейств и их ближайшего окружения, русских дипломатов при европейских дворах и иностранных дипломатов в Петербурге, актеров, поэтов и террористов эпохи.

Научные труды

Монографии 

 1996 Memorias de La Habana, Lynden Lane Magazine, Florida, USA
 Britain, Russia and the Road to the First World War. The Fateful Embassy of Count Aleksandr Benckendorff (1903—1916. Ashgate, ISBN-13: 978-1409422464
 Ivan Sytin. A Life for the Book. (в соавторстве с Ч. А. Руудом) McGill-Queen’s University Press.
 Марина Сорока. Золото на черной ткани, или Сцены придворной жизни времен Александра III. — М.: Academia, 2004. — 608 стр. — ISBN 5-87444-173-5.
 Императрица Мария Федоровна. Великая княгиня Ксения Александровна. Великая княгиня Ольга Александровна. Письма к княгине А.А. Оболенской (1918-1940). 
 Becoming a Romanov. Grand Duchess Elena of Russia and Her World (1807-1873) (соавтор - Чарлз Рууд), Ashgate (2015) ISBN-13: 978-1472457011
 The Summer Capitals of Europe 1814-1919, Routledge, 2017, ISBN-13: 978-0415792455

Статьи 

 Долгий путь к Парижскому миру 1856 г. // Новая и новейшая история,  ноябрь-декабрь 2016.
 Павел Михайлович Лессар: путешественник и дипломат // Новая и новейшая история, январь 2012
 Просвещенные мореплаватели: Англия глазами русских // Отечественная история, сентябрь 2010
 Debating Russia’s Choice between Great Britain and Germany, 1902—1906 // International History Review (March 2010).
 Граф Александр Бенкендорф (1849—1916: портрет российского дипломата // Новая и новейшая история, январь 2010.
 Дамское ведомство» министерства иностранных дел России: жены и дочери российских дипломатов (1906—1917 // Новая и новейшая история (апрель 2009).

Ссылки 
 http://www.academpress.net/about/authors/detail/1943/

Выпускники Университета Западного Онтарио